Velika nagrada Kitajske je lahko:

Velika nagrada Kitajske, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Kitajske, motociklistična dirka